Емаус има више значења:

 Емаус
 Емаус, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Емаус, Каса Огар (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику